Los plateosaurios (Plateosauria) son un clado de dinosaurios sauropodomorfos que vivieron desde el Triásico superior hasta el Jurásico inferior (hace aproximadamente entre 217 y 184 millones de años), desde el Noriense hasta el Toarciano, en lo que hoy es África, América, Asia y Europa.

Sistemática 

Se define como el clado más inclusivo que contiene a Plateosaurus engelhardti (von Meyer, 1837) y Massospondylus carinatus (Owen, 1854) pero no a Saltasaurus loricatus (Bonaparte y Powell, 1980). En 2004, Galton y Upchurch utilizaron una definición diferente: el último ancestro común de Plateosaurus engelhardti y Jingshanosaurus xinwaensis, y sus descendientes. En su análisis cladísticos, Plateosauria pertenecía a Prosauropoda, e incluían la familia Plateosauridae. En el estudio de Galton y Upchurch también Coloradisaurus, Euskelosaurus, Jingshanosaurus, Massospondylus, Mussaurus, Plateosaurus y Yunnanosaurus demostraron ser plateosaurios.

Filogenia 
Cladograma simplificado según el análisis de Novas y colaboradores en 2011:

Según lo anterior, Prosauropoda es paráfiletico ya que no incluye al infraorden Sauropoda, siendo esto respaldado por análisis cladísticos.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Ficha del clado en TaxonSearch.org.

Prosauropoda